Évaux ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

Évaux-et-Menil, Gemeinde im Département Vosges
Évaux-les-Bains, Gemeinde im Département Creuse
Kanton Évaux-les-Bains im Département Creuse